Une saga est un genre littéraire.

Toponyme 

 xian de Saga, dans la région autonome du Tibet en République populaire de Chine ;
 Saga, un village dépendant de la commune de Ger dans la comarque (région) de Basse-Cerdagne en Catalogne, Espagne. ;
 préfecture de Saga, une préfecture au Japon ;
 Saga, une ville au Japon.

Littérature

 Une saga moscovite (1994), un roman de l'écrivain russe Vassili Aksionov ;
 Saga (1997), un roman de Tonino Benacquista ;
 Saga MP3, une œuvre audiophonique diffusée sur Internet ;
 Saga, une série de comics créée par Brian K. Vaughan et Fiona Staples.
 La Saga d'une famille noble, roman de Zhang Henshui

Musique 
 , une chanteuse suédoise. 
 Saga, un groupe de rock néo-progressif canadien actif depuis 1977. 
 , leur premier album sorti en 1978. 
 Saga, un album studio de la chanteuse belge Viktor Lazlo. 
 Sagas, le deuxième album du groupe de folk metal Equilibrium.

Empereur du Japon 
 Saga, un empereur du Japon
 Go-Saga, un empereur du Japon

Sciences 
 Saga, un genre de sauterelles
 Saga pedo, une espèce de sauterelle, le plus grand insecte d'Europe occidentale
 Saga, une unité de Recherche en génétique animale de l'INRA

Culture populaire 
 Saga, un personnage de fiction de l'anime Saint Seiya
 Saga de l'été, un genre télévisuel
 Sagas, une émission de télévision française diffusée sur TF1 de 1998 à 2007
 SaGa, une série de jeux vidéo de rôle
 Saga: Rage of the Vikings, un jeu vidéo
 Saga, une salle de cinéma

Autres 
 SAGA GIS, un logiciel de système d'information géographique (SIG) ;
 Sága, une déesse nordique ;
 Saga France, une filiale de Bolloré ;
 Proton Saga, une automobile malaisienne ;
 Saga Film, une société de production cinématographique belge ;
 HMS Saga, un sous-marin de  de la Royal Navy ;
 Saga,  un cruise-ferry appartenant à la compagnie suédoise Stena Line.

Homonymie de toponyme
Homonymie de titre